Girls, Girls, Girls ("ragazze, ragazze, ragazze" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Cento ragazze e un marinaio (Girls! Girls! Girls!) – film del 1962 diretto da Norman Taurog

Musica 
Girls, Girls, Girls – album dei Mötley Crüe del 1987
Girls, Girls, Girls – singolo dei Mötley Crüe del 1987, dall'album omonimo
Girls Girls Girls – album di Elvis Costello del 1989
Girls, Girls, Girls – singolo di Jay-Z del 2001, dall'album The Blueprint